Пескера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 8,9 км². Население — 72 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Pesquera 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии